Лейпунский, Лейпунская — фамилия. Известные носители:

 Лейпунский, Александр Ильич (1903—1972) — советский физик-экспериментатор, академик АН Украинской ССР.
 Лейпунский, Овсей Ильич (1909—1990) — российский учёный-физик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат двух Сталинских премий.

 Лейпунская, Дора Ильинична (1912—1978) — советский физик.